Нерица:

 Нерица — река в России, приток Печоры.
 Нерица — село в Усть-Цилемском районе Республики Коми.
 Нерица — сельское поселение в Усть-Цилемском муниципальном районе Республики Коми.